Список объектов, названных в честь Владимира Ильича Ленина.

Населённые пункты 

 Ленино, большое количество населенных пунктов в бывшем Советском Союзе
 Ленинградская область Российской Федерации
 Ленинский район во многих федеральных субъектах РФ

Городские топонимы

Улицы 

Улицу, названную в честь Ленина, имели практически все города Советского Союза. После распада СССР часть из них была переименована, однако многие сохранили свои названия. Это также относится к другим городским районам. Помимо этого, в ряде городов существуют Ленинградская улица или Ленинградский проспект.

В список включены улицы, названные в честь Ленина и находящиеся за пределами СНГ.

Районы 
 Ленинский район на территории России имеется в следующих населенных пунктах : Астрахань, Барнаул, Владивосток, Владимир, Воронеж, Грозный, Екатеринбург, Иваново, Ижевск, Иркутск, Йошкар-Ола, Калуга, Кемерово, Киров, Комсомольск-на-Амуре, Красноярск, Магнитогорск, Махачкала, Мурманск, Нижний Новгород, Нижний Тагил, Новосибирск, Омск, Оренбург, Орск, Пенза, Пермь, Ростов-на-Дону, Самара, Саранск, Саратов, Смоленск, Ставрополь, Тамбов, Томск, Тюмень, Ульяновск, Уфа, Чебоксары, Челябинск, Ярославль, Симферополь.
 Ленинский (сельский) район — прежнее название Карабудахкентского района Дагестана.
 Lenin rayonu (Ленинский район), Баку / Азербайджан
 Микрорайон «Ленинский», Бендеры / Приднестровье
 Raionul Lenin (Ленинский район), Бухарест / Румыния
 Ленинский район, Минск / Белоруссия
 Lenini rajoon (Ленинский район), Таллин / Эстония

Метрополитен 
 Московский метрополитен им. В. И. Ленина (до сих пор)
 Ленинградский ордена Ленина метрополитен имени В. И. Ленина (переименован в Петербургский метрополитен)
 Киевский метрополитен им. В. И. Ленина (до начала 1990-х годов)
 Бакинский метрополитен им. В. И. Ленина (с 1967 по 1992)
 Ташкентский метрополитен им. В. И. Ленина (с 1980 по 1992)

Станции метрополитенов

В Москве 
 Библиотека имени Ленина
 Ленино (ныне «Царицыно»)
 Ленинский проспект
 Ленинские горы (ныне «Воробьёвы горы»)
 Площадь Ильича

В Санкт-Петербурге 
 Ленинский проспект
 Площадь Ленина

В других городах 
 Ленинская — Киевский метрополитен (ныне Театральная)
 Площадь Ленина — Минский метрополитен, Белоруссия
 Ленинская — Нижегородский метрополитен
 Площадь Ленина — Новосибирский метрополитен
 Leninova (теперь Dejvická) — Пражский метрополитен, Чехия
 Площадь Ленина — Ташкентский метрополитен (ныне «Мустакиллик майдони»)

Парки 
 , Хельсинки, Финляндия
 Парк имени Ленина, Ханой, Вьетнамphoto
 Парк имени Ленина, Выборг
 Парк имени Ленина, Уфа

Другие объекты 

 Ленинградский электротехнический институт имени В. И. Ульянова-Ленина (ЛЭТИ) — Первое учебное заведение названное в честь В. И. Ленина (Ульянова). В 1918 г. Ленин собственноручно разрешил называться институту своим именем
 (852) Владилена — астероид, открытый Сергеем Белявским в 1916 году
 (2112) Ульянов — астероид, открытый Тамарой Смирновой в 1972 году (по официальной версии назван в честь старшего брата В. И. Ленина — Александра Ульянова)
 Пик Ленина (7134 м) — Киргизия / Таджикистан
 Leninia — род ихтиозавров
 Казанский государственный университет имени В. И. Ульянова-Ленина — назван в честь В. И. Ленина в 1924—1925 годах. В 2010 году преобразован в Казанский (Приволжский) федеральный университет
 Дагестанский государственный университет имени В. И. Ленина (позже — Дагестанский государственный университет)
 Среднеазиатский государственный университет имени В. И. Ленина
 Таджикский государственный университет имени В. И. Ленина
 Ташкентский государственный университет имени В. И. Ленина
 Хорезмский государственный педагогический институт имени В. И. Ленина
 Тбилисский институт железнодорожного транспорта имени В. И. Ленина
 Военно-политическая академия имени В. И. Ленина (c 1994 г. — Военный университет Министерства обороны Российской Федерации)
 Ташкентское высшее общевойсковое командное училище имени В. И. Ленина (позже — Ташкентское высшее общевойсковое командное училище)
 Ленинградское высшее военно-морское инженерное училище имени В. И. Ленина (с 1998 г. — Военно-морской инженерный институт)
 Ульяновское гвардейское высшее танковое командное училище имени В. И. Ленина (позже — Ульяновское гвардейское суворовское военное училище)
 Совхоз-техникум «Кемлянский» им. В. И. Ленина Ичалковского района Мордовской АССР
 Ульяновская областная научная библиотека имени В. И. Ленина
 Государственная библиотека имени В. И. Ленина (с 1992 г. — Российская государственная библиотека)
 Типография имени В. И. Ленина издательства ЦК КПСС «Правда»
 Советский детский фонд имени В. И. Ленина
 Нижегородская радиолаборатория имени В. И. Ленина
 Волховская гидроэлектростанция имени В. И. Ленина
 Днепровская гидроэлектростанция имени В. И. Ленина
 Старобешевская ГРЭС имени В. И. Ленина
 Шатурская ГРЭС имени В. И. Ульянова-Ленина
 Земо-Авчальская гидроэлектростанция имени В. И. Ленина
 Чернобыльская атомная электростанция имени В. И. Ленина
 Каракумский канал имени В. И. Ленина — Туркменистан
 Волго-Донской судоходный канал имени В. И. Ленина — Волгоград
 Волго-Балтийский водный путь имени В. И. Ленина (позже — Мариинская водная система)
 Ереванский шёлковый комбинат имени В. И. Ленина
 Московский государственный педагогический институт имени В. И. Ленина
 Азербайджанский государственный педагогический институт имени В. И. Ленина (позже — Азербайджанский государственный педагогический университет)
 Туркменский государственный педагогический институт имени В. И. Ленина
 Азербайджанский государственный сельскохозяйственный музей имени В. И. Ленина
 Белорусский государственный университет имени В. И. Ленина (позже — Белорусский государственный университет)
 Государственная библиотека имени В. И. Ленина Белорусской ССР
 Шахта имени В. И. Ленина производственного объединения «Артёмуголь» (Донецкая обл.)
 Шахта имени В. И. Ленина в городе Шахтинске (Карагандинская область)
 Клуб имени тов. Ленина Октябрьской железной дороги (Ленинград)
 Колхоз «Заветы Ленина» (Курганская обл.)
 Колхоз имени В. И. Ленина (Сланцевский район, Ленинградская обл.)
 Центральный стадион имени В. И. Ленина (Москва) (с 1992 г. — Лужники)
 Стадион имени В. И. Ленина (с 1992 г. — Петровский)
 Грузинский политехнический институт имени В. И. Ленина (с 1990 г. — Грузинский технический университет)
 Харьковский политехнический институт имени В. И. Ленина
 Казахский политехнический институт имени В. И. Ленина (с 1999 г. — Казахский национальный технический университет имени К. И. Сатпаева)
 Военный факультет имени т. Ленина Государственного центрального института физической культуры имени т. Сталина
 Военный дважды Краснознамённый институт физической культуры и спорта имени В. И. Ленина
 Всесоюзный электротехнический институт имени В. И. Ленина
 Ивановский энергетический институт имени В. И. Ленина
 319-й отдельный вертолётный полк имени В. И. Ленина (бывший 36-й бомбардировочный авиационный полк имени В. И. Ленина)
 Первая авиационная эскадрилья имени В. И. Ленина (09.03.1924)
 Первый революционный полк имени товарища Ленина
 Локомотивное депо имени Ильича
 Главные железнодорожные мастерские имени В. И. Ленина, затем Ордена Красного Знамени паровозоремонтный завод имени В. И. Ленина (Ростов-на-Дону, с 1922)
 Невский машиностроительный завод имени В. И. Ленина (Ленинград)
 Новокраматорский машиностроительный завод имени В. И. Ленина
 Машиностроительный завод имени В. И. Ленина (Пермь), ныне — ОАО «Мотовилихинские заводы»
 Львовское производственно-техническое объединение имени В. И. Ленина
 Горьковский телевизионный завод имени В. И. Ленина
 Узбекский металлургический завод имени В. И. Ленина
 Ждановский металлургический завод имени Ильича
 Барановский фарфоровый завод имени В. И. Ленина (Житомирская область)
 Ильменский государственный заповедник имени В. И. Ленина
 Завод «Арсенал» имени В. И. Ленина (Киев)
 Чаеразвесочная фабрика имени В. И. Ленина (Рязань)
 Прядильно-ткацкая фабрика имени В. И. Ленина (Баку)
 Кузнецкий металлургический комбинат имени В. И. Ленина
 Брянский машиностроительный завод имени В. И. Ленина
 Магнитогорский металлургический комбинат имени В. И. Ленина
 Красноярский машиностроительный завод имени В. И. Ленина
 Нижнетагильский металлургический комбинат имени В. И. Ленина
 Мичуринский завод имени В. И. Ленина
 Новомосковское производственное объединение «Азот» имени В. И. Ленина (Тульская область)
 Челябинский тракторный завод имени В. И. Ленина
 Златоустовский машиностроительный завод имени В. И. Ленина
 Стадион имени Ленина (Хабаровск) (также были ещё стадионы, носившие имя Ленина)
 Дворец культуры железнодорожников имени В. И. Ленина (Ростов-на-Дону)
 
 Гданьская судоверфь имени В. И. Ленина (ныне Гданьская судоверфь) — Гданьск, Польша
 Металлургический комбинат имени В. И. Ленина (ныне Металлургический комбинат имени Т. Сендзимира) — Краков, Польша
 Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича
 Техникум по электротехника «Ленин» (Техникум электротехники «Ленин») — Пловдив, Болгария

 Muzeum V. I. Lenina (Музей В. И. Ленина) — теперь Lidový dům ČSSD, Прага / Чехия

В честь В. И. Ленина было названо много других объектов в Советском Союзе и странах социалистического блока, например атомный ледокол «Ленин» или Ленинский стадион, Государственный музей-заповедник «Сибирская ссылка В. И. Ленина» (с. Шушенское), Московский электромеханический завод имени Владимира Ильича и другие. Имя В. И. Ленина также присваивалось школам, больницам, детским садам, пионерским дружинам, пионерским лагерям, средним специальным учебным заведениям, воинским частям, колхозам, совхозам, научным учреждениям. Его могли присваивать в различных формах: имени Ленина, имени Ильича, имени Владимира Ильича, имени Ульянова-Ленина. Ряд объектов получали такие названия, как Заветы Ильича, Путь Ильича, Путь Ленина, Ленинский путь. В Темрюкском районе Краснодарского края существует посёлок под названием Светлый Путь Ленина. Имя Ленина носят также некоторые виды транспорта (теплоход «Ленин», тип речных судов «Ленин», серия электровозов ВЛ). В советское время его имя носили Всесоюзная пионерская организация и ВЛКСМ.

См. также 

 Населённые пункты, названные в честь Октябрьской революции или её деятелей
 Список мест, названных в честь Сталина
 Ленинский проспект
 Улица Ленина
 Площадь Ленина
 Проспект Ленина
 Улица Ильича
 Проспект Ильича
 Переулок Ильича
 Памятники В. И. Ленину
 Завод имени Ленина
 Мавзолей Ленина
 Переименованные населённые пункты России

Примечания

Литература 
 Каганова Р. Ю. Ленин во Франции. Декабрь 1908 — июнь 1912. Революционер, теоретик, организатор. — Изд. 2-е, доп. М.: «Мысль», Главная редакция социально-политической литературы, 1977. — 380 с., ил.
 Московский П. В., Семенов В. Г. Ленин в Италии, Чехословакии, Польше. — М.: Политиздат, 1986. — 173 с., ил. — (Серия «Памятные места»).
 Московский П. В., Семенов В. Г. Ленин во Франции, Бельгии и Дании. — М.: Политиздат, 1986. — 173 с., ил. — (Серия «Памятные места).

 
Ленин
Списки:Топонимика